Een afkorting van het televisieprogramma De Gouden Kooi
 Een afkorting van De Gereformeerde Kerken in Nederland